

Gregos 
 Aristóbulo de Cassandreia — historiador grego, contemporâneo de Alexandre, o Grande

Asmoneus 
 Aristóbulo (filho de João Hircano) — filho mais velho de João Hircano, "rei" dos Judeus
 Aristóbulo II — filho de Alexandre Janeu e sobrinho de Aristóbulo I. Sumo sacerdote de Israel
 Aristóbulo (cunhado de Herodes) — filho de Alexandre Macabeu, filho de Aristóbulo II

Descendentes de Herodes 
 Aristóbulo IV — filho de Herodes e Mariane; Mariane era filha de Alexandre Macabeu e irmã de Aristóbulo III
 Aristóbulo (irmão de Herodes Agripa I) — filho do anterior
 Aristóbulo (filho de Herodes de Cálcis) — filho de Herodes de Cálcis, filho de Aristóbulo IV; foi rei da Armênia Menor
 Aristóbulo (neto de Herodes de Cálcis) — filho do anterior; segundo Flávio Josefo, a mãe dele era a dançarina Salomé

Outros 
 Aristóbulo de Panias — filósofo
 Aristóbulo da Britânia — santo cipriota, pregou o evangelho na Britânia como seu primeiro bispo

Desambiguações de história
Desambiguações de religião